Italian Songbook () — сборник, итальянской певицы Мины, выпущенный 27 ноября 2020 года на лейбле PDU. Альбом был выпущен в двух частях: Orione () и Cassiopea (). Примечательно, что оба сборника выпущены на лейбле PDU, но при этом дистрибьютором у Orione является Warner Music Italy, а у Cassiopea — Sony Music.

Об альбоме 
На альбоме представлены песни только на итальянском языке, записанные Миной ранее для студийных альбомов и сборников. Также были записаны две новые песни — «Nel cielo dei bars» (вошла в Orione) и «Un tempo piccolo» (Cassiopea) — обе были выпущены как синглы 19 ноября 2020. Песня «Nel cielo dei bars» — из репертуара знаменитого итальянского певица Фреда Бускальоне, написанная им же в соавторстве с Лео Кьоссо, а «Un tempo piccolo» — из репертуара группы Tiromancino, написанная Антонио Гауди, Альберто Лауренти и Франко Калифано. По словам Массимилиано Пани, планируется выпусть ещё несколько подобных сборников.

По задумке Мины, названия альбомов — «Орион» и «Кассиопея», являющиеся созвездиями, находящиеся в южном и северном полушариях соответственно — должны показывать альбомы как части большой вселенной, как бы «созвездия песен». Также Орион (сильный и грозный охотник) и Кассиопея (красивая, тщеславная и жестокая королева) — персонажи древнегреческой мифологии. Данный контраст отражён и в оформлении альбома. Им вновь занимался Мауро Балетти, для обеих частей было выбрано одно фото, однако разные цвета: для Cassiopea — синий, а для Orione — красный, соответственно внутреннее оформление и цвет винила был для каждого свой. Оба альбома вышли на физических носителях: CD (диджипак) и LP (двойной альбом, цветной винил), а также в цифровом формате. Все песни на сборнике были подвергнуты новому ремастерингу.

Две части альбома смогли дебютировать в первой пятёрке итальянского альбомного чарта FIMI: Cassiopea занял 3 место, а Orione — 4. Друг за другом они расположились и в альбомном чарте для виниловых пластинок, заняв 2 (Cassiopea) и 3 (Orione) места. Cassiopea также удалось попасть в швейцарский чарт на 78 позицию.

Orione

Список композиций

Чарты 
 Еженедельные чарты

Cassiopea

Список композиций

Чарты 
 Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 

Сборники Мины
Сборники 2020 года
Альбомы PDU
Альбомы Sony Music Entertainment
Сборники Warner Music Group